Касумигаура — японский топоним. Может означать:

 Касумигаура — город в префектуре Ибараки;
 Касумигаура — группа из трёх озёр рядом с одноимённым городом;
 Касумигаура — второе по величине озеро Японии, входит в состав одноимённой группы озёр.